Metoni – miejscowość w Grecji, w regionie Peloponez, w jednostce regionalnej Mesenia
 Metoni – miejscowość w Grecji, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Pieria